Niemcy:
 Bernterode – dzielnica gminy Breitenworbis w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld
 Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld